Il singolare del torneo di tennis Volkswagen Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jakub Herm-Zahlava che ha battuto in finale Dick Norman 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Andrej Stoljarov (quarti di finale)
 Jürgen Melzer (primo turno)
 Jurij Ščukin (primo turno)
 Dick Norman (finale)

 Jan Hernych (semifinali)
 Christian Vinck (secondo turno)
 Gianluca Pozzi (quarti di finale)
 Björn Phau (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2002